Чемпионат Европы по фигурному катанию 1984 года проходил в Будапеште (Венгрия) 11-15 января. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель СССР Александр Фадеев. У женщин вновь победила представительница ГДР Катарина Витт. Среди пар победу одержали представители СССР Елена Валова и Олег Васильев, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин.

Результаты

Мужчины 

 WD = Снялся с соревнования

Женщины 
Елена Водорезова выиграла соревнования в обязательных фигурах и получила малую золотую медаль.

 WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
1984 год в фигурном катании
Спорт в Венгрии в 1984 году
Европа
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты Европы в 1984 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Январь 1984 года